Това е списъкът с епизоди на сериалите „Лигата на справедливостта“ и „Лигата на справедливостта без граници“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Лигата на справедливостта

Сезон 1

Сезон 2

Лигата на справедливостта без граници 
След първите два сезона, сериалът сменя своя двучастов формат на епизодите и е преименуван на „Лигата на справедливостта без граници“. Като такъв, той се излъчва от 2004 до 2006 г. Тези епизоди представят една нова и еволюирала Лига на справедливостта, включваща широка редица супергерои от вселената на ДиСи Комикс.

Сезон 1

Сезон 2 

Лигата на справедливостта